Thomas Denman (1733–1815) – angielski fizyk
 Thomas Denman (1779–1854) – brytyjski arystokrata prawnik i polityk, Kanclerz Skarbu, Lord Wielki Steward, 1. baron Denman
 Thomas Aitchison-Denman (1805–1894) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Denman
 Thomas Denman (1874–1954) – brytyjski arystokrata i polityk, gubernator generalny Australii, 3. baron Denman
 Thomas Denman (1905–1971) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. baron Denman

Zobacz też